Campionatul Balcanic de Atletism din 1975, numit atunci Jocurile Balcanice sau Balcaniada, s-a desfășurat între 8 și 10 august 1975 pe Stadionul Republicii din București, România. Au participat Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România. Gheorghe Cefan a rostit jurământul atleților participanți.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 
 Rezultate, Sportul, 9 august 1975
 Rezultate, Sportul, 11 august 1975
  1975 Balkan Athletics Championship la athleticspodium.com
  BALKAN GAMES/CHAMPIONSHIPS la gbrathletics

1975 în sport
Campionatul Balcanic de Atletism
Competiții sportive internaționale găzduite de România
Sport în București